

Селичка — річка в Удмуртії, права притока Іжа
 Селичка — село, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія